Michael Smith kan verwijzen naar:

 Michael W. Smith, Amerikaanse gospelzanger.
 Michael Smith, Jamaicaanse reggae-artiest.
 Michael Smith (atleet), Canadees meerkamper
 Michael Smith (scheikundige), nobelprijswinnaar voor bijdragen in de ontwikkeling van methodes in de DNA-chemie
 Michael Smith (darter), professioneel darter bij de PDC
 Michael Smith (ruimtevaarder), Amerikaans ruimtevaarder
 Michael Smith (voetballer, 1988), Noord-Ierse voetballer

Zie ook
 Mike Smith